Marianówek peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Marianówek, un village du powiat de Dzierżoniów
dans la voïvodie de Łódź
 Marianówek, un village du powiat de Brzeziny